Catanduvas ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Catanduvas (Paraná)
 Catanduvas (Santa Catarina)